Denumirea de Kitka se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kitka, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Kitka, un sat în comuna Avren, regiunea Varna.